Wilhelm Oppermann ist der Name folgender Personen:

* Wilhelm Oppermann (Pädagoge) (1896–1989), deutscher Pädagoge und Stadtschulrat
 Wilhelm Ulrich Oppermann (1786–1852), Schweizer Landschafts- und Vedutenmaler sowie Lithograf